Die SangSom 6-Red World Championship 2012 war ein Six-Red-Snooker-Einladungsturnier der Snooker Main Tour der Saison 2012/13, das vom 2. bis 7. Juli 2012 im Montien Riverside Hotel in Bangkok ausgetragen wurde.

Titelverteidiger aus dem Jahr 2010 war der Engländer Mark Selby, der aber im Viertelfinale mit 5:7 gegen Judd Trump verlor. Damals war das Turnier allerdings noch nicht Bestandteil der Main-Tour.

Sieger des Turniers wurde Mark Davis, der im Finale Shaun Murphy mit 8:4 bezwang.

Preisgeld 
Die Preisgelder wurden in Thailändischen Baht (฿) ausgezahlt. Umrechnungskurs: 100 ฿ ≙ 2,51320 € (Stand: 27. Juni 2012)

Gruppenphase 

Gespielt wurde im Round Robin-Modus mit Best of 9 Frames in acht Gruppen zu je sechs Spielern.

Gruppe A

Spiele

Tabelle

Gruppe B

Spiele

Tabelle

Gruppe C

Spiele

Tabelle

Gruppe D

Spiele

Tabelle

Gruppe E

Spiele

Tabelle

Gruppe F

Spiele

Tabelle

Gruppe G

Spiele

Tabelle

Gruppe H

Spiele

Tabelle

Finalrunde 
Gespielt wurde im Knockout-Modus.

Finale

Maximum-Breaks 
Ein Maximum-Break im Six-Red-Snooker ist 75, anders als in der üblichen Snookervariante mit 15 Roten.

 Judd Trump
 Shaun Murphy

Einzelnachweise

Weblinks 
 2012 6-Reds World Championship bei CueTracker

6-Red World Championship
Snookerveranstaltung 2012